Schloss Königsberg steht für:

 Königsberger Schloss, Königsberg, Ostpreußen
 Schloss Königsberg (Faedo), Trentino, Italien
 Schloss Klimkovice in Klimkovice (dt. Königsberg in Schlesien), Okres Ostrava-město, Tschechien

Burg Königsberg steht für:

 Burg Königsberg (Bayern), Königsberg, Landkreis Haßberge, Bayern
 Burg Königsberg (Biebertal), Landkreis Gießen, Hessen 
 Burg Königsberg (Dortmund), abgegangene Burg bei Dortmund, Sitz des Adelsgeschlechts derer von Königsberg